Завальню́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Завальнюк, Вячеслав Дмитриевич (род. 1974) — украинский хоккеист.
 Завальнюк, Леонид Андреевич (1931—2010) — русский советский поэт и писатель, сценарист.
 Завальнюк, Сергей Александрович (род. 1962) — советский футболист, тренер.